Космогенез (; от космос и , происхождение, зарождение) — эволюция космоса, Вселенной; учение о зарождении, формировании, структуре и жизнедеятельности (бытии) мира.

 Космогенез — в древнекитайской философии тема циклического развёртывания мира.
 Космогенез — в концепции французского философа П. Тейяра де Шардена (1955) завершается ноосферой (вторичной частью геосферы) и «точкой Омега».
  — второй студийный альбом немецкой группы Obscura

См. также 
 Генезис
 Бытие
 Космогония
 Космизм
 Космохимия